Бражкин — фамилия; имеет женскую форму Бражкина.
 Бражкин, Вадим Вениаминович (род. 1961) — российский физик, академик РАН.
 Бражкин, Иван Авдеевич (род. 1985) — российский художник.

Бражкина 
 Бражкина, Анна Владимировна (род. 1959) — российский филолог, переводчик.